Jerzy Tadeusz Błeszyński – kapitan Marynarki Wojennej RP, uczestnik II wojny światowej
 Jerzy Ferek-Błeszyński – generał Wojska polskiego, wiceminister w II RP
 Jerzy Błeszyński – robotnik z Brwinowa, partner i obiekt późnej miłości Jarosława Iwaszkiewicza.